Live in Moscow – album degli Uriah Heep del 1988
 Live in Moscow – album degli Asia del 1990
 Live in Moscow – album video dei Coil del 2001
 Live in Moscow – album dei Red Elvises del 2006
 Live in Moscow – album degli Stone Sour del 2007
 Live in Moscow – album dei Lindemann del 2021